Gerhard Wiegleb ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Wiegleb (Chemiker) (* 1933), deutscher Chemiker
 Gerhard Wiegleb (Biologe) (* 1948), deutscher Botaniker und Ökologe
 Gerhard Wiegleb (Taekwondoin) (* 1956), deutscher Taekwondo-Sportler